Та́хева () — деревня в волости Валга уезда Валгамаа, Эстония.  

До реформы местных самоуправлений Эстонии 2017 года входила в состав волости Тахева.

География 
Расположена на юге Эстонии, в окрестностях шоссе Валга—Выру, в 22 километрах к юго-востоку от уездного центра — города Валга. Расстояние до волостного центра — города Отепя — 49 километров. Высота над уровнем моря — 102 метра.

На территории деревни находятся несколько небольших озёр: Алумати, Рийдъярв, Эссемяэ Линнаярв и др. В границах деревни расположена часть озера Лаанеметса Савиярв.

Население 
По данным переписи населения 2011 года, в деревне проживали 73 человека, из них 64 (87,7 %) — эстонцы.

По состоянию на 1 января 2020 года в деревне насчитывалось 62 жителя: 28 женщин и 34 мужчины; 37 человек трудоспособного возраста (15–64 года), 2 ребёнка в возрасте до 15 лет и 23 человека пенсионного возраста (65 лет и старше).

Численность населения деревни Тахева:

История 
В письменных источниках 1541 года упоминается Tayewes, 1551 года — Tayuen, Tayues, 1564 года — Таговесь, 1582 года — Thaiwenkul, 1627 года — Taywa, 1688 года — Taiwola, Taiwula, 1711 года — Taiwala.

В XVII веке была основана мыза Тайвола (Тахева, , ). Населённый пункт на территории современной деревни Тахева ранее назывался Каарамыйза (), нынешнее название закрепилось за ним в XX веке по железнодорожной станции, в свою очередь получившей своё имя от мызы Тахева. Историческая деревня Тахева соответствует современным деревням Харгла и Сооблазе.

В 1920-х годах, после национализации мызы, на её землях возникло поселение Тахева. В бывшем главном здании мызы Тахева (1908 год, архитектор Аугуст Рейнберг) с 1926 года работал детский туберкулёзный санаторий. Представительный двухэтажный особняк к стиле необарокко был разрушен в 1944 году, во время Второй мировой войны.

Через деревню проходила железная дорога Валга—Мынисте—Апе—Алуксне—Гулбене, и работала железнодорожная станция Тахева (закрыта в 1970 году). После Второй мировой войны у железнодорожной станции Тахева образовался промышленный посёлок Тахева, и, таким образом, в Тахеваском сельсовете Валгаского района сначала было два населённых пункта под названием Тахева. В 1975 году в селении проживали 122 человека, в посёлке — 197. Селение находилось к северо-западу от устья реки Мустйыги, промпосёлок — в 3 километрах к северу от него.

В промпосёлке находился центр Тахеваского лесничества и лесопункт Выруского деревообрабатывающего комбината, работало почтовое отделение Лаанеметса. Деревня Тахева была создана в 1975 году из промпосёлка и деревни Матимяэ. В том же году селение Тахева было объединено с деревней Тсиргумяэ.

Примечания 

Населённые пункты Эстонии
Валгамаа